Die Open Seat Godó 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. April 2005 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die US Men’s Clay Court Championships in Houston statt, die anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Tommy Robredo, der in diesem Jahr an Position 6 gesetzt war und in der zweiten Runde ausschied. Es gewann mit Rafael Nadal, der Nummer 8 der Setzliste, erneut ein Spanier, indem er gegen Juan Carlos Ferrero, den Turniersieger von 2001 und Finalisten von 2000, in drei Sätzen gewann. Es war der fünfte Titel seiner Karriere und der Beginn einer Serie von Titeln in Barcelona. Im Doppel siegten Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut beim Turnier spielten. Es gewannen die an Position zwei gesetzten Leander Paes und Nenad Zimonjić ihren dritten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 765.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Barcelona